Aleksander Kahane (1906-?), piłkarz
 Dawid Kahane (1903-1998), rabin, oficer wojskowy
 Filip Kahane (1838-1915), powstaniec styczniowy, urzędnik
 Ignacy Kahane (-1875), lekarz
 Jackie Kahane (1921-2001), stand-uper
 Joachim Kahane (1890-1943?), malarz
 Leon Kahane (-1864), żołnierz, powstaniec styczniowy
 Maurycy Kahane (1836-1896), powstaniec styczniowy, urzędnik
 Me’ir Kahane (1932-1990), rabin, polityk
 Seweryn Kahane (-1946), działacz żydowski
 Zygmunt Kahane (1846-1889), powstaniec styczniowy, zoolog